Rogi ist der Name folgender Orte in Polen:
 Rogi (Miejsce Piastowe) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Rogi (Mszana Dolna) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Rogi (Podegrodzie) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Rogi (Lubniewice) in der Woiwodschaft Lebus
 Rogi (Łódź) in der Woiwodschaft Łódź
 Rogi (Wielgomłyny) in der Woiwodschaft Łódź
 Rogi (Niemodlin) in der Woiwodschaft Oppeln